1. FFC Turbine Potsdam – niemiecki kobiecy klub piłkarski
 Turbine Inc – amerykański producent gier komputerowych
 „Turbine” – włoski niszczyciel typu Nembo z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Turbine” (ex-„Espero”) – włoski niszczyciel typu Nembo, którego nazwę zmieniono na „Turbine” w 1921 roku
 „Turbine” – włoski niszczyciel z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Niszczyciele typu Turbine – typ włoskich niszczycieli z okresu międzywojennego i II wojny światowej